Ко́керелл (англ. Cockerell) — английская фамилия. Известные носители:

 Кокерелл, Кристабель (1863—1951) — английская художница.
 Кокерелл, Кристофер (1910—1999) — британский инженер, изобретатель судна на воздушной подушке.
 Кокерелл, Чарльз Роберт (1788—1863) — английский архитектор и археолог.

Примечания